Università statale di Ul'janovsk
 Università agraria statale di Ul'janovsk
 Università tecnica statale di Ul'janovsk
 Università pedagogica statale di Ul'janovsk "I. N. Ul'janov"